Си́гов — русская фамилия; имеет женскую форму . Происходит от прозвища, данного по названию рода промысловых рыб.

Известные носители 
 Сигов, Александр Сергеевич (род. 1945) — советский и российский учёный-физик, академик РАН, ректор МИРЭА (1998—2013).
 
 Сигов, Анатолий Павлович (1904—1998) — уральский геолог, геоморфолог, литолог и стратиграф.
 Сигов, Василий Иванович (1919—1987) — Герой Советского Союза.
 Сигов, Дмитрий Иванович (1914—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Сигов, Ивглаф Иванович (1925—2010) — советский экономист, ректор ИНЖЭКОНа, профессор ЛИТМО.
 Сигов, Игорь Алексеевич (род. 1968) — белорусский актёр театра и кино.
 Сигов, Константин Борисович (род. 1962) — украинский философ и общественный деятель.
 Сигов, Павел Сергеевич (1865—1937) — учитель, акцизный чиновник, депутат II Государственной думы Российской империи.
 Сигов, Пётр Ерофеевич (1843—1899) — российский предприниматель и общественный деятель, купец 2-й гильдии, городской голова Перми (1885—1890).
 Сигов, Сергей Всеволодович (Сигей; 1947—2014) — российский поэт, филолог.
 Сигов, Юрий Сергеевич (1934—1999) — советский и российский физик, профессор МФТИ.

См. также 
 Сигово